Ренц Франц Францевич(17 лютого 1860(18600217) - 26 січня 1942, Ленінград) — російський і радянський астроном. 
 Готтліб Ренц, Ґоттліб Ренц (Gottlieb Renz; 12 вересня 1911, Пфуллінген, Німецька імперія — 3 січня 1945, Біч, Франція) — офіцер військ СС, гауптштурмфюрер СС.